São Francisco FC (Santarém) - Braziliaans voetbalclub
 São Francisco FC (Rio Branco) - Braziliaans voetbalclub
 São Francisco Futebol Clube (Roraima) - Braziliaans voetbalclub
 San Francisco FC - Panamese voetbalclub